Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 18 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 750 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1636,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вер на сайті французького Національного інституту географії 
 Вер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь